Dom Pérignon: marca di champagne.
Dom Pérignon: benedettino francese.